

Географія 
 Слобідська Україна (скорочено Слобідщина, Слобожанщина) — історичний і географічний український край, який об'єднує Східну Слобожанщину (Білгородщину, Курщину, Воронежчину) та Українську Слобідщину — східні райони сучасної України (Харківщина, південь Сумщини, північна Луганщина та північна Донеччина).
 Слобожанщина — народне найменування Харківщини.
 Слобожанщина (Українська Слобідщина) — території східних областей України, які належать до історико-етнографічного регіону Слобідська Україна.
 Слобідщина (Слобожанщина) — адміністративно-територіальна одиниця УНР на заході однойменного історичного краю.
  — єврорегіон, створений організаціями Бєлгородської області Росії та підтримані представниками Харківської області України для прикордонного співробітництва, з 2009 член АЄПР; наразі не працює, через агресію Росії проти України, однак кремлівські пропагандисти використовують цю назву та ведуть активність у Бєлгороді.

Часописи 

 «Слобожанщина» (1906) — український часопис, який заснував Микола Міхновський, де популяризував ідеї самостійності України.
 «Слобожанщина» (1995-2002) — літературно-художній, суспільно-політичний та теоретико-методологічний журнал / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди, Балаклійське культурно- просвітницьке товариство імені Т.Г.Шевченка, Харківський ун-т внутрішніх справ. Харків.
 «Слобожанщина» — щорічний альманах літераторів Сумщини.

Інше 

 Слобожанщина — фірмовий пасажирський поїзд Південної залізниці.
 Слобожанщина — батальйон поліції України, створений у червні 2014 року, розформований у вересні 2015 року.

Примітки